Simon Persson (ur. 31 sierpnia 1991 r. w Vännäs) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu IFK Umeaa.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Simon Persson pojawił się 5 stycznia 2007 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Gällivare, gdzie nie wystartował, dnia następnego w sprincie stylem klasycznym zajął 78. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 lutego 2012 roku w Szklarskiej Porębie, gdzie zajął 25. miejsce w sprincie techniką dowolną, podczas debiutu zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Persson nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991